Абуев Ризван Айгумович () — российский боец смешанных боевых искусств, четырёхкратный чемпион мира по панкратиону, чемпион мира и Европы по Ушу-Саньда.

Биография 
Абуев в 10 лет начал заниматься Ушу-Саньда в селе Адиль-Янгиюрт под руководством Ахмата Мусаева, в 2008 году стал чемпионом России по Ушу-Саньда, в 2009 и 2013 годах выиграл золото на чемпионате Европы по Ушу-Саньда, в 2010 году выиграл первенство мира по Ушу-Саньда. В 2011 году переехал в Санкт-Петербург и продолжил спортивную деятельность под руководством Абдулы Дадаева, в 2016 году выиграл свой первый чемпионат мира по панкратиону который проходил в Тбилиси. В 2011 году начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. По национальности-кумык.

Достижения 
 Чемпион России по Ушу-Саньда
 Чемпион Европы по Ушу-Саньда
 Победитель первенства мира по Ушу-Саньда
 Чемпион Кубка мира по профессиональному боевому самбо
 Чемпион России по панкратиону
 Чемпион мира по панкратиону

Статистика в ММА 

|-
|Победа
|align=center|12-3
|Илья Черкашин 
|Нокаут
|Kingdom Professional Fight Selection
|
|align=center|3
|align=center|4:01
|Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Руслан Серикпулов
|Сдача
|Strike FC 2
|
|align=center|2
|align=center|2:45
|Турция, Белек
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Арген Маратбек
|Решение
|KPF: Kingdom Professional Fight Selection 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3
|Вартан Асатрян
|Решение
|Fight Nights Global 83 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Россия, Москва
|
|-
|Поражение
|align=center|9-2
|Тайсон Нэм
|Нокаут
|Fight Nights Global 75
|
|align=center|1
|align=center|4:45
|Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Каныбек Бейшеев
|Нокаут
|Fight Nights Global 59
|
|align=center|1
|align=center|3:40
|Россия, Химки
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Муханбедмуса Шермуханмед
|Нокаут
|Zalp Aurora
|
|align=center|1
|align=center|4:50
|Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Айдарбек Кабылов
|Нокаут
|Battle of the Strongest
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Варшам Геворгян
|Нокаут
|KTFC 22 N.N. Champions
|
|align=center|3
|align=center|2:39
|Россия, Нижний Новгород
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Амир Магомедов
|Нокаут
|Professional Combat Sambo Russia Cup
|
|align=center|1
|align=center|4:30
|Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Азамат Абдикеримов
|Нокаут
|Professional Combat Sambo Russia Cup
|
|align=center|1
|align=center|2:20
|Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Иброгим Гулямов
|Нокаут
|Professional Combat Sambo Russia Cup
|
|align=center|1
|align=center|2:10
|Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Алексей Ахмадулин
|Сдача
|Warrior's Way 5 Vendetta
|
|align=center|2
|align=center|3:51
|Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Эмиль Абасов
|Нокаут
|KTFC 11 Battle of Heroes
|
|align=center|1
|align=center|0:07
|Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
|Зауадин Зармаев
|Сдача
|FC Bystriy Fights 3
|
|align=center|1
|align=center|3:31
|Россия, Шали
|

Ссылки 
 https://www.ruspankration.ru/rezultaty-sorevnovanij/
 https://m.sherdog.com/fighter/record/Rizvan-Abuev-173593
 https://fightnights.ru/news/rizvan-abuev-podpisal-kontrakt-s-fight-nights-global/
 https://bobruisk.ru/news/2018/11/08/rezultaty-chempionata-mira-po-pankrationu
 http://www.ruspankration.ru/pervenstvo-i-chempionat-mira-2016/
 http://osporte.online/2019/11/22/peterburgskie-sportsmeny-stali-chempionami-mira-po-pankrationu/
 https://www.tapology.com/fightcenter/fighters/87589-rizvan-abuev

Чемпионы мира по панкратиону
Чемпионы мира по ушу-саньда